

Patronyme 

 Claude Wilfried Ekanga, critique politique camerounais.
 Narcisse Ekanga (1987-), footballeur camerounais naturalisé équatoguinéen.

 Joachim Ekanga-Ehawa (1977-), joueur franco-camerounais de basket-ball.